Läby kan syfta på:

 Läby – en tätort  i Björklinge socken i Uppsala kommun
 Läby socken – en socken i Uppland ingick i Ulleråkers härad
 Läby landskommun – en tidigare kommun i Uppsala län 1863–1952
 Läby församling –  en tidigare församling i Uppsala stift –2006
 Läby kyrka – en kyrkobyggnad i Läby i Uppsala stift
 Läby kyrkby – en kyrkby i Läby socken
 Läby distrikt – ett distrikt i Uppsala kommun och Uppsala län 2016–
 Läby vad – historiskt vadställe invid riksväg 55 i Läby socken